«Настоящая кровь» () — американский драматический телевизионный сериал с элементами чёрного юмора и комедийными нотами, основанный на серии романов «Вампирские тайны» () американской писательницы Шарлин Харрис. Сериал был создан Аланом Боллом, автором «Клиент всегда мёртв», в сотрудничестве с каналом «HBO» и его компанией «Your Face Goes Here Entertainment».

Производство 
Съёмки сезона начались 1 декабря 2010 года в Лос-Анджелесе. Алан Болл подтвердил, что 4 сезон будет снят по мотивам четвёртого романа цикла под названием «Мёртвым сном», а ведьмы сыграют важную роль в сюжете.

В ролях 
 Анна Пэкуин — Суки Стакхаус
 Александр Скарсгард — Эрик Нортман
 Стивен Мойер — Билл Комптон
 Сэм Траммелл — Сэм Мерлотт
 Райан Квонтен — Джейсон Стакхаус
 Нелсан Эллис — Лафайет Рейнольдс
 Рутина Уэсли — Тара Торнтон
 Кэрри Престон — Арлин Фаулер
 Кристин Бауэр — Пэм Ровенкрофт

Описание эпизодов

Музыка 
 Season of the Witch — Karen Elson and Donovan
 Me and the Devil — Gil Scott-Heron
 Te Ni Nee Ni Nu — Slim Harpo
 She’s Not There — Neko Case and Nick Cave
 Hitting the Ground — PJ Harvey and Gordon Gano
 Spellbound — Siouxsie and the Banshees
 9 Crimes (Demo) — Damien Rice
 Cold Grey Light of Dawn — Nick Lowe
 Hell’s Bells — Cary Ann Hearst, Butch Walker and Jake Sinclair
 Gonna Be A Darkness — Jakob Dylan and Gary Louris
 What You Do To Me — Blakroc
 Paradise Circus — Massive Attack
 And When I Die — The Heavy
 Bad Things — Jace Everett

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Настоящая кровь
Телесезоны США 2011 года